Альбанья (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 93,34 км². Население — 149 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Сант Пере.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Albanyà
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Mapa de Albanyà en Google Maps

Муниципалитеты Жироны